Les élections municipales italiennes de 2017 Italiennes se déroulent les 11 et . Elle ne concernent que  communes (sur un total de  communes italiennes) dont les chefs-lieux de région Gênes, Palerme, L'Aquila et Catanzaro.

Les 25 chefs-lieux de province ou équivalents concernés sont : Alessandria, Asti, Belluno, Catanzaro, Côme, Coni, Frosinone, Gênes, Gorizia, L'Aquila, La Spezia, Lecce, Lodi, Lucques, Monza, Oristano, Padoue, Palerme, Parme, Plaisance, Pistoia, Rieti, Tarente, Trapani et Vérone.La droite remporte largement l'élection au détriment du Parti démocrate .

Résumé

Résultats par ville

Padoue 
Sergio Giordani, du Centre-gauche, défait le maire sortant, Massimo Bitonci du Centre-droit, et obtient la majorité au conseil grâce à l'appui du candidat Arturo Lorenzoni et de sa coalition.

Vote populaire

Vérone 
Federico Sboarina défait Patrizia Bisinella, la conjointe du maire sortant, Flavio Tosi, au second tour. Le Centre droit, uni, reprend la mairie de Vérone.

Vote populaire

Gênes 
Marco Bucci succède à Marco Doria. Le Centre-droit reprend la mairie de Gênes au Centre-gauche.

Vote populaire

Parme 
Federico Pizzarotti, qui a quitté le Mouvement 5 étoiles en 2016, est réélu maire avec sa propre liste, tandis que le M5S est complètement exclu du conseil municipal.

Vote populaire

L'Aquila 
Pierluigi Biondi succède à Massimo Cialente, du Centre-gauche, bien que son adversaire l'ait presque emporté au premier tour. Le Centre droit s'empare de la mairie de L'Aquila.

Vote populaire

Tarente 
Rinaldo Melucci succède à Ippazio Stefano. Le Centre-gauche conserve la mairie de Tarente.

Vote populaire

Catanzaro 
Sergio Abramo est réélu pour un quatrième mandat non-consécutif. Le Centre-droit conserve la mairie de Catanzaro.

Vote populaire

Palerme 
Leoluca Orlando est réélu pour un second mandat de suite et un cinquième mandat non-consécutif. Le Centre-gauche reprend la mairie de Palerme.

Vote populaire

Notes et références

Notes

Références 

2017
Italie
2017 en Italie
Politique en juin 2017